Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2013 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo osm tenistů. Obhájcem titulu byl švýcarský druhý hráč světa Roger Federer, kterého ve třetím kole vyřadil čtrnáctý nasazený Japonec Kei Nišikori. Poprvé od roku 2001, kdy turnaj probíhal v německém Stuttgartu, se do čtvrtfinále neprobojovali dva nejvýše nasazení hráči. Světová jednička Novak Djoković podlehla ve druhém kole Bulharu Grigoru Dimitrovovi. Federer tak přišel o pozici světové dvojky a na druhé místo postoupil Skot Andy Murray.

Soutěž dvouhry vyhrál španělský pátý hráč světa Rafael Nadal, když ve finále zdolal švýcarskou turnajovou šestnáctku Stanislase Wawrinku ve dvou sadách 6–2 a 6–4. Nadal tak získal rekordní 23. titul z Masters, čímž se v historických tabulkách odpoutal od dvaceti dvou vítězství Rogera Federera.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (2. kolo)
  Roger Federer (3. kolo)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)
  Marin Čilić (1. kolo)
  Nicolás Almagro (2. kolo)
  Milos Raonic (2. kolo)
  Tommy Haas (3. kolo)
  Kei Nišikori (čtvrtfinále)
  Stanislas Wawrinka (finále)
  Gilles Simon (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 

| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=
| RD3-team03= F Verdasco
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=2
| RD3-seed04=7
| RD3-team04={{nowrap| J-W Tsonga}}
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=15
| RD4-team01= S Wawrinka
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=7
| RD4-team02= J-W Tsonga
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=
}}

2. sekce 

|RD2-score06-1=77
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=6

|RD2-seed07=
|RD2-team07= J Janowicz
|RD2-score07-1=77
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=2
|RD2-seed08=6
|RD2-team08= T Berdych
|RD2-score08-1=63
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6

|RD3-seed01=3
|RD3-team01= A Murray
|RD3-score01-1=2
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=78
|RD3-seed02=16
|RD3-team02= G Simon
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=66

|RD3-seed03=
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=65
|RD3-score03-2=5
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=6
|RD3-team04= T Berdych
|RD3-score04-1=77
|RD3-score04-2=7
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=3
|RD4-team01= A Murray
|RD4-score01-1=63
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=6
|RD4-team02= T Berdych
|RD4-score02-1=77
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=
}}

Dolní polovina

3. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= J Souza
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=60
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= B Paire
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=77
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= F Fognini
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=65
| RD1-seed06=
| RD1-team06= M Južnyj
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=77

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= T Kamke
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=0r
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=11
| RD1-team08= N Almagro
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= T Haas
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= A Seppi
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= T Robredo
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= X Malisse
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Istomin
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= R Nadal
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= B Paire
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03=

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 
  Marinko Matosevic (2. kolo, šťastný poražený)''
  Xavier Malisse (kvalifikován)
  Michaël Llodra (2. kolo)
  Carlos Berlocq (1. kolo)
  Alejandro Falla (1. kolo)
  Guillermo García-López (kvalifikován)
  Igor Sijsling ''(2. kolo)
  Robin Haase (kvalifikován)
  Paul-Henri Mathieu (2. kolo, skreč)
  Tobias Kamke (kvalifikován)
  Jevgenij Donskoj ''(1. kolo)
  Santiago Giraldo (kvalifikován)
  Guillaume Rufin (1. kolo)
  Jesse Levine (kvalifikován)

 Kvalifikanti 
  Tobias Kamke
  Xavier Malisse
  Robin Haase
  Santiago Giraldo
  João Souza
  Guillermo García-López
  Jesse Levine
 ''' Marinko Matosevic – jako šťastný poražený

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Mutua Madrid Open 2013